Lindberg kan bland annat vara ett svenskt efternamn och ett namn på geografiska platser.

Efternamnet
Lindberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Lindberg 27 350
 Lindbergh 157
 Lindbärg 26
Tillsammans blir detta 27 533 personer, vilket ger namnet plats nummer 17 på listan över Sveriges vanligaste efternamn och det vanligaste efternamnet som inte är ett sonnamn.

Den 28 mars 2016 var 3741 personer med efternamnet Lindberg bosatta i Finland.

Lindberg har varit ett vanligt svenskt soldatnamn.

Släkter
 Lindberg från Småland, svensk musiker- och evangelistsläkt

Personer med namnet Lindberg eller med varianter av detta namn

A
 Adolf Lindberg (1839–1916), svensk gravör
 Agnes Lindberg (1897–1966), längdåkare
 Alf Lindberg (1905–1990), svensk målare
 Alf A. Lindberg (1939–2021), läkare
 Alie Lindberg (1849–1933), finländsk pianist
 Allan Lindberg (1918–2004), svensk friidrottare
 Anders Lindberg (militär) (född 1946), svensk militär
 Anders Lindberg (född 1972), svensk journalist, ledarskribent
 Andrea Lindberg (1874–1954), teckningslärare och tecknare
 Andreas Lindberg (född 1980), svensk fotbollsmålvakt
 Andreaz Lindberg (född 1973), svensk golfspelare
 Ann-Mari Lindberg (född 1935), finlandssvensk författare
 Anna Lindberg (född 1981), svensk simhoppare
 Anna Lindberg (författare) (född 1982), svensk författare och översättare
 Anna Lindberg (journalist) (född 1974)
 Anna Lena Lindberg (född 1939), svensk konsthistoriker
 Anne Morrow Lindbergh (1906–2001), amerikansk författare och flygare 
 Arne Lindberg (1918–1988), svensk kyrkoherde, politiker
 Arne Lindberg (konstnär) (1918–1998)
 August Lindberg, flera personer
 August Lindberg (fackföreningsledare), (1885–1966)
 August Lindberg (skådespelare), (1846–1916), svensk skådespelare och teaterdirektör
 August Lindbergh (1808–1893), svensk politiker född som Ola Månsson
 Augusta Lindberg (1866–1943), svensk skådespelare
 Axel Lindberg (1888–1943), svensk skådespelare

B
 Bengt Lindberg (1919–2008), svensk kemist
 Bengt Lindberg (idrottare) (1953–2014), svensk handikappidrottare
 Bengt J. Lindberg (1904–1975), svensk psykiater
 Bernhard Lindberg (1865–1948), justitieborgmästare

 Birger Lindberg (1902–1975), svensk arkitekt
 Birger Lindberg (konstnär) (1901–1991)
 Björn Lindberg (född 1945), svensk matfotograf
 Björn Lindberg (keramiker) (född 1941) 
 Björn Lindberg Hernlund (född 1976), svensk nynazist
 Bo Lindberg, (född 1946), svensk idéhistoriker
 Boel Lindberg (född 1941), svensk musikolog
 Brita Lindberg-Seyersted (1923–2002), svensk anglist och professor
 Börje Lindberg (född 1928), svensk skulptör
 Börje Lindberg (konsult) (1912–1986), svensk civilekonom och konsult

C
 Camilla Lindberg (född 1973), svensk politiker, folkpartist och junilisteperson
 Carl Lindberg flera personer
 Carl Lindberg (konstnär)  (1917–2000)
 Carl Lindberg (politiker) (1891–1969), svensk politiker, ombudsman
 Carl Lindberg (sångarevangelist) (1913–1961)
 Carl Johan Lindberg (1827–1904), lärare och predikant
 Carl Ludvig Lindberg (1811–1895), svensk präst, organist och tonsättare
 Carolus Lindberg (1889–1955), finländsk arkitekt
 Charles Lindbergh (1902–1974), amerikansk flygare och författare
 Charles A. Lindbergh (1859–1924), amerikansk advokat och kongressmedlem
 Charles Felix Lindberg (1840–1909), svensk affärsman och donator
 Chris Lindberg (född 1967), kanadensisk ishockeyspelare
 Christian Lindberg (född 1958), svensk trombonist
 Christina Lindberg, (född 1950), svensk skådespelare och journalist
 Christina Lindberg (sångare) (född 1968), svensk dansbandssångare
 Christina Catharina Lindberg (död efter 1770), svensk skådespelare
 Christopher Heino-Lindberg (född 1985), svensk ishockeymålvakt
 Clas Lindberg (född 1956), svensk regissör, manusförfattare
 Conrad Emil Lindberg (1852–1930), svensk-amerikansk teolog

E
 Ebba Lindberg (1918–2006), svensk lärare, språkvetare och författare
 Edvard Lindberg (1865–1961), missionär
 Edward Lindberg (1886–1978), amerikansk friidrottare
 Edward Lindberg (bildesigner) (1900–1969), svenskamerikansk bildesigner
 Edvin Lindberg (1898–1966), svensk kompositör, riksspelman
 Einar Lindberg (1899–1986), konstnär och tcknare
 Einar Lindberg (konstnär) (1916–1993)
 Einar Lindberg (tecknare) (1898–1969), tecknare och konsthantverkare
 Elliot Lindberg (född 1992), svensk fotbollsspelare
 Elof Lindberg (1891–1957), svensk journalist, politiker, landshövding
 Elsa Lindberg-Dovlette (1874–1944) svensk författare och persisk prinsessa
 Emil Lindberg (1850–1920), svensk professor i semitiska språk
 Emilia Lindberg (född 1990), svensk kristen sångare
 Eric Lindberg (1868–1955), svensk grosshandlare och kommunalpolitiker
 Erik Lindberg (1873–1966), svensk medaljgravör och skulptör
 Erik Lindberg (konstnär) (1921–1998), konsthantverkare, smideskonstnär och tecknare
 Erik Lindberg (kyrkomålare) (aktiv på 1700-talet)
 Ester Lindberg (1879–1964), svensk författare
 Evert Lindberg (1928–1976), skådespelare och regissör
 Eyvor Lindberg (född ca. 1914), svensk barnskådespelare

F
 Folke Lindberg, flera personer
 Folke Lindberg (historiker) (1903–1988), svensk historiker, professor istadshistoria
 Folke Lindberg (sångtextförfattare) (1906–1935), svensk 
 Folke Lindberg (musikforskare) (1911–1988), svensk 
 Frans Lindberg (1857–1944), svensk konstnär
 Fredrik Lindberg (född 1986), svensk curlingspelare
 Fredrik Lindberg (friidrottare) (född 1973) svensk 
 Fredrik Lindberg (konstnär) (född 1975) svensk 
 Fredrik Fred Lindberg (född 1972), svensk-brittisk konstnär

G
 Garibaldi Lindberg (1863–1957), svensk konstnär
 Georg Lindberg  (1889–1979), arkitekt
 Georg Lindberg (advokat) (1897–1986), svensk advokat
 Gerald Lindberg (född 1955), svensk fackföreningsledare
 Ginna Lindberg (född 1966), svensk journalist
 Gunnar Lindberg, flera personer
 Gunnar Lindberg (militär) (1903–1984), svensk överste i flygvapnet
 Gunnar Lindberg (konstnär) (1915–1997), konstnär och tecknare
 Gunnar Lindberg Årneby (född 1967), svensk företagare
 Gunilla Lindberg (född 1947), svensk idrottsledare
 Gunilla Lindberg (journalist) (1934–2011), svensk journalist och författare
 Gunilla Lindberg-Wada (född 1947), svensk språkforskare
 Gustaf Lindberg (1887–1961), svensk läkare
 Gustaf Lindberg (teolog) (1883–1938), svensk teolog
 Gustaf Adolf Lindberg (1865–1906), svensk arkitekt
 Gustaf Anders Lindberg (1832–1900), ämbetsman, botanist och xylograf
 Gustav Lindberg  (1896–1976), svensk lärare, skolledare och författare
 Gusten Lindberg (1852–1932), svensk skulptör
 Göran Lindberg, flera  personer
 Göran Lindberg (dansbandsmusiker) (född 1946), svensk dansbandsmusiker.
 Göran Lindberg (jazzmusiker) (1939–2016), svensk jazzpianist, -kompositör och arrangör.
 Göran Lindberg (polis) (född 1946), svensk jurist och polischef 
 Göran Lindbergh, svensk professor i tillämpad elektrokemi  
 Gösta Lindberg, flera personer
 Gösta Lindberg (arkitekt) (född 1936)
 Gösta Lindberg (läkare) (1904–1959), läkare och violinist
 Gösta Lindberg (sångare) (1891–1971), operasångare, baryton och kantor
 Gösta Lindberg (företagare) (1868–1940), grosshandlare
 Göta Lindberg (1903–1980), svensk operasångerska, mezzosopran

H
 Hanna Lindberg (1865–1951), svensk politiker
 Hans Lindberg, flera personer
 Hans Lindberg (handbollsspelare) (född 1981), dansk handbollsspelare
 Hans Lindberg (ishockeyspelare) (född 1945), ishockeyspelare och tränare
 Hans Lindberg (konstnär) (född 1928), konstnär, grafiker och författare
 Hans Lindberg (nationalekonom) (född 1962), ämbetsman
 Hans Lindberg (politiker) (född 1974), kommunalråd i Umeå, socialdemokrat
 Harald Lindberg, flera personer
 Harald Lindberg (botaniker) (1871–1963), finländsk botanist
 Harald Lindberg (konstnär) (1901–1976) svensk 
 Harry Lindberg (1908–1960), svensk filmfotograf
 Helena Lindberg (född 1960), svensk jurist och ämbetsman
 Helge Lindberg, flera personer
 Helge Lindberg (arkivarie) (1908–1997) svensk 
 Helge Lindberg (orkesterledare) (1898–1973) svensk 
 Helge Lindberg (sångare) (1887–1928), finländsk sångare
 Henning Lindberg (1913–1980), konstnär
 Henry Lindberg (1860–1944), svensk sjömilitär
 Hildur Lindberg (1904–1976), svensk skådespelare
 Hildur Lindberg (fotograf), svensk fotograf 1900-talet
 Hilma Lindberg (1856–1921), svensk pianist
 Hjalmar Algotsson-Lindberg (1935–2006), svensk dragspelare och låtskrivare
 Hugo Lindberg (1887–1966), svensk advokat
 Håkan Lindberg (1938–2010), svensk rallyförare
 Håkan Lindberg (entomolog) (1898–1966), finländsk entomolog

I
 Ingemar  Lindberg (född 1938), svensk jurist och utredare
 Inger Lindberg (1932–1992), svensk musiker
 Ivar Lindberg (1892–1977), tecknare, illustratör och affischkonstnär

J
 J. Johan Lindberg (1921–2008), finländsk kemist
 Jacob Christian Lindberg  (1797–1857), dansk teolog och språkforskare
 Jacob Christian Lindberg Appel (1866–1931), svensk folkhögskoleföreståndare och statsråd
 Jakob Lindberg (1938–2019), svensk ämbetsman
 Jakob Lindberg (musiker) (född 1952), svensk lutenist
 Janne Lindberg (född 1966), finländsk fotbollsspelare och tränare
 Jarmo Lindberg (född 1959), finländsk  general
 Jesper Lindberg (född 1949), svensk musiker
 Joel Lindberg, svensk textilkemist
 Johan Lindberg, flera personer
 Johan Lindberg (konstnär)  svensk 
 Johan Lindberg (violinist) (1837–1914), finländsk violinist
 Johan Olof Lindberg (1870–1931), musikdirektör och kompositör
 Johanna Kristina Lindberg (1776–1804), svensk skådespelare
 Johannes Lindberg (1881–1963), svensk förläggare och chef inom Kooperativa förbundet
 John G. Lindberg (1884–1973), finländsk läkare
 Jonas Lindberg (född 1989), svensk fotbollsspelare
 Julius Lindberg (född 1999), fotbollsspelare

K
 K. Sivert Lindberg (född 1933), svensk författare
 Kai Lindberg (1899–1985), dansk politiker
 Karin Lindberg (1929–2020), svensk gymnast
 Karin Kock Lindberg (1891–1976), svensk nationalekonom, statsråd och professor
 Karl Lindberg, flera personer
 Karl Lindberg (skidåkare), svensk skidåkare som tävlade på 1930-talet
 Kerstin Lindberg Torlind (1903–1982) svensk sångerska
 Knut Lindberg (1882–1961), svensk friidrottare och fotbollsspelare
 Knut Erik Lindberg (1921–1988), svensk skulptör

L
 Lars Lindberg, flera personer
 Lars Lindberg (bruksägare) (1817–1875), bruksägare och politiker
 Lars Lindberg (journalist) (född 1944), svensk VD för Radiotjänst
 Lars Lindberg (teolog) (1931–2016), svensk pastor
 Lars Lindbergh (född 1964), svensk företagsekonom, rektor
 Lars Uno Lindberg (1857–1933), bruksägare och ingenjör
 Lennart Lindberg (konstnär) (1916–2000), svensk konstnär
 Lennart Lindberg (1918–2004), svensk skådespelare
 Ludvig Lindberg (1860–1928), svensk biskop

M
 Madeleine Lindberg (född 1972), svensk cyklist
 Magnus Lindberg, flera personer
 Magnus Lindberg (sångare) (1952–2019), svensk 
 Magnus Lindberg (tonsättare) (född 1958), svensk 
 Magnus Lindberg (trummis) (född 1980), svensk 
 Magnus K:son Lindberg (1909–1983), svensk översättare och författare
 Marcus Lindberg (född 1980), svensk fotbollsspelare
 Margareta Lindberg (född 1945), svensk författare
 Margon Lindberg (född 1959), svensk konstnär
 Maria Lindberg, flera personer
 Maria Lindberg (boxare) (född 1977), svensk 
 Maria Lindberg (radio) (född 1963), svensk radiomedarbetare
 Maria Lindberg (skådespelare) (född 1955), svensk 
 Maria Lindberg (textilkonstnär) (1919–1999). svensk textilkonstnär och målare
 Marianne Lindberg Bernadotte (född 1924), svensk skådespelare, änka efter Sigvard Bernadotte 
 Marianne Lindberg De Geer (född 1946), svensk konstnär, dramatiker och kulturskribent
 Marianne von Baumgarten-Lindberg (född 1939), svensk chefredaktör
 Marie Lindberg (född 1975), svensk grundskollärare, singer-songwriter, gitarrist
 Marta Lindberg (1912–2006), svensk politiker, socialdemokrat
 Martin Lindberg (1923–2007) svensk konstnär
 Martin Lindberg (född 1934), svensk mikrobiolog
 Mats Lindberg (född 1945), svensk politiker, socialdemokrat
 Mikael Lindberg (född 1983), svensk bandyspelare
 Minna Lindberg (född 1983), finlandssvensk politiker
 Monica Lindberg (1923–2006), svensk skådespelare
 Målle Lindberg (född 1929), svensk sångarevangelist, väckelsepredikant
 Märit Lindberg-Freund (född 1934), keramiker

N
 Nenne Lindberg (född 1954), svensk sångarevangelist
 Niclas Lindberg (född 1969), svensk politiker
 Niels Lindberg (1829–1886), dansk präst 
 Nils Lindberg (1933–2022), svensk kompositör och musiker
 Nils Lindberg (1719–1788), bonadsmålare
 Nisse Lindberg (född 1965), svensk serieskapare

O
 Odd F. Lindberg (född 1945), norsk journalist, säljaktkritiker
 Olle Lindberg (född 1967), svensk musiker och tonsättare
 Olov Lindberg (1914–2001), svensk zoolog
 Oskar Lindberg, flera personer
 Oscar Lindberg (ishockeyspelare) (född 1991), svensk ishockeyspelare
 Oskar Lindberg (formgivare) (1852–1916), svensk arkitekt och formgivare
 Oskar Lindberg (längdåkare) (1894–1977), svensk vasaloppsvinnare 1923
 Oskar Lindberg (musiker) (1887–1955), svensk kyrkomusiker och tonsättare

P
 Patrik Lindberg (född 1988), svensk Counter Strike Global Offensive-spelare
 Paula Maria Lindberg-Lizell (1873–1962), svensk operasångare
 Peggy Lindberg (1908–2004), svensk sångare och skådespelare
 Pelle Lindberg (1940–2006), reklamman och pedagog
 Pelle Lindbergh (1959–1985), svensk ishockeymålvakt
 Per Lindhberg (1785–1868), svensk pastellmålare och fotograf
 Per Lindberg (poet) (född 1957), svensk 
 Per Lindberg (regissör), (1890–1944), svensk 
 Per-Ola Lindberg (1940–2022), svensk simmare
 Pernilla Lindberg (född 1980), svensk scoutledare
 Pernilla Lindberg (golfspelare) (född 1986)
 Peter Lindberg (född 1973), svensk musiker och låtskrivare
 Petter Lindberg (född 1987), svensk ishockeyspelare
 Pirkko Lindberg (född 1942), finlandssvensk författare
 Pontus Lindberg (1905–1988), svensk idrottsledare
 Pontus Lindberg (född 1977), svensk triathlet
 Pontus Lindberg (politiker) (född 1966), svensk

R
 Rasmus Lindberg (född 1980), svensk dramatiker och regissör
 Robin Lindberg (född 1993), svensk musikproducent och låtskrivare
 Roland Lindberg (1935–1993), svensk konstnär
 Roger Lindberg (1915–2003), finländsk företagsledare och musikkonstens främjare

S
 Sextus Otto Lindberg (1835–1889), svensk botaniker
 Sigge Lindberg (1897–1977), svensk fotbollsmålvakt
 Sigrid Lindberg (1871–1942), svensk violinist
 Simon Lindberg
 Siwert Lindberg (född 1944), svensk kristen musiker
 Sofie Lindberg (född 1963), svensk sångerska och skådespelare
 Staffan Lindberg (född 1957), svensk tv-producent
 Staffan Lindberg (journalist) (född 1972), svensk journalist
 Staffan Lindberg (musiker) (född 1966), svensk 
 Staffan I. Lindberg (född 1969), statsvetare, professor 
 Stefan Lindberg (född 1971), svensk författare, dramatiker och översättare
 Sten G. Lindberg (1914–2007), svensk biblioteksman 
 Sten-Åke Lindberg (1939–2003), musiker, sångare
 Stig Lindberg (olika betydelser)
 Stig Lindberg (1916–1982), svensk illustratör och formgivare
 Stig Lindberg (gångare) (1931–2010)
 Stig Lindberg (konstnär) (1913–1997), tecknare och konstnär
 Svante Lindberg (född 1932), svensk balettdansare
 Sven Lindberg (1918–2006), svensk skådespelare
 Sven Lindberg (brandmästare), svensk brandvaktmästare på Slottet Tre Kronor
 Sven Lindberg (fotbollsspelare), (född 1930) svensk 
 Sven Lindberg (politiker) (1930–1982), svensk socialdemokrat

T
 Teres Lindberg (född 1974), svensk politiker
 Thomas Lindberg (född 1974), svensk musiker
 Tobias Lindberg
 Tomas Lindberg (född 1972), svensk sångare och kompositör
 Tonny Lindberg (1944–2019), svensk sångare och gitarrist
 Torbjörn Lindberg Skarin (född 1970), svensk ishockeyspelare
 Tore E:son Lindhberg (1877–1950), svensk arkitekt
 Torsten Lindberg (1917–2009), svensk fotbollsmålvakt

U
 Ulla-Monica Lindberg (1923–2010), svensk konstnär och grafiker
 Ulrika Knape Lindberg (född 1955), svensk simhoppare och simhoppstränare
 Uno Lindberg (1912–1992), svensk konstnär
 Uno Lindberg (professor) (1939–2017), svensk biolog

V
 Valter Lindberg , ferla personer
 Valter Lindberg (konstnär) (1910–1965), konstnär och grafiker
 Valter Lindberg (organist) (1895–1969), finländsk organist och musikpedagog
 Valter Lindberg (statistiker) (1897–1976), finländsk statistiker
 Verna Lindberg (1905–1994), svensk översättare och lärare
 Vigor Lindberg, (aktiv på 1920-talet), svensk fotbollsspelare

W
 Werner Lindberg (1852–1909), finländsk ingenjör och ämbetsman
 Wille Lindberg (född 1984), svensk skidåkare
 William Lindberg (1818–1877), svensk fabrikör och politiker

Y
 Ylva Lindberg (född 1976), svensk ishockeyspelare
 Ylva Lindberg (friidrottare) (aktiv på 1960-talet) svensk

Se även 
 Lindberg (auktor)
 Lindeberg (efternamn)

Noter

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Soldatnamn